Beneta bezeichnet:
 Beneta (Maß), ein Volumenmaß

 Markas Beneta (* 1993), litauischer Fußballspieler